Celedonia puede referirse a:
 el nombre común de la planta Chelidonium majus
 el nombre común de la planta Ranunculus ficaria